Niemcy:
 Laach – dzielnica Grevenbroich

Inne:
 Laach – pałac

Zobacz też:
 Laag
 Lach
 Maria Laach